Gran maestro dell'Ordine
Gran maestro dell'Ordine di Malta
Gran maestro dell'Ordine teutonico
Gran maestro dell'Ordine templare
Gran maestro dell'Ordine del Bagno

Pagine correlate 

Gran maestro